Стефанівка — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Стефанівка — селище, Івано-Франківська область, Рогатинський район
 Стефанівка — колишнє село на території Володимир-Волинського району, Волинська область